Cross kan som auktorsförkortning betyda:

 Norbert J. Cross
 Joy Barnes Cross

Robotskapade auktorsförkortningar